Rönningstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rönningstjärnet, Bohuslän, sjö i Tanums kommun,  (1 ha)
Rönningstjärnet, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun, 
Rönningstjärnet (Östervallskogs socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Rönningstjärnet (Långseruds socken, Värmland), sjö i Säffle kommun,  (9,71 ha)
Rönningstjärnet (Silleruds socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (10,4 ha)
Rönningstjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun, 
Rönningstjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn